Cette page contient les pages d'homonymie de Ad vitam et Advitam.

Ad vitam est une locution latine qui signifie vers la vie.

Ad vitam et ses dérivés peut désigner :
 Ad Vitam, série télévisée
 Ad vitam æternam, expression latine signifiant vers la vie éternelle ;
 Immortel, ad vitam, film français ;
 Ad Vitam Distribution, distributeur indépendant de film français.

Advitam peut désigner : 
 Advitam, groupe agro-industriel ;
 Advitam, société de pompes funèbres.